James Watson puede referirse a:

James Dewey Watson (1928), biólogo, premio Nobel estadounidense.
James Watson Cronin (1931–2016), físico nuclear, premio Nobel estadounidense.